Mikheil Gelovani (მიხეილ გელოვანი; Russificatie: Михаи́л Гео́ргиевич Гелова́ни, Mikhail Georgievich Gelovani; Lasuria, 25 december 1892 – Moskou, 21 december 1956) was een Sovjet-Georgisch acteur die vooral bekend werd door zijn veelvuldige rollen als Jozef Stalin in Sovjetbioscoopfilms.

In 1941 won Gelovani de Staatsprijs van de Sovjet-Unie.

Persoon uit de Sovjet-Unie
Georgisch acteur